

Au quotidien 
L'expérience représente tout ce qui relève du vécu, c'est-à-dire de la connaissance acquise à travers l'expérience sensible (sensation et sens (physiologie)), par opposition à ce qui relève d'une connaissance pure et a priori. Elle se confond alors avec le sens courant lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est expérimenté: il a appris un savoir par la pratique, et non de façon théorique.

De ce concept très extensif ont dérivé des acceptions particulières. Ainsi, on nomme aussi expérience :
 Une partie du vécu subjectif d'une personne, par exemple expérience de mort imminente
 Un exercice intellectuel : expérience de pensée
 La pratique d'un courant innovant : cinéma expérimental, littérature expérimentale

Sciences 
 En science, une expérience est un engagement dans une situation de mise à l'épreuve d'une hypothèse. Certaines expériences, parce qu'elles tranchent entre deux ou plusieurs théories en vigueur, ont joué un rôle décisif dans l’histoire des sciences et sont désignées comme expériences cruciales.

Philosophie 
 La philosophie utilise l'expérience de pensée dans ses questionnements et propositions.
 Le concept d’expérience désigne un mode d'acquisition de connaissances qui ne passe pas exclusivement par la raison.

Empirisme 
 Au sens empirique, l'expérience se réfère  au fait d'éprouver quelque chose, susceptible d'enrichir le savoir pratique.

Kantisme 
 Au sens kantien, il s'agit de l'ensemble du processus de synthèse, utilisant les catégories de l'entendement, qui transforme les données sensibles en objets possibles pour la connaissance.

Économie 
 Expérience naturelle

Politique 
 L'Expérience est une communauté libertaire de 1905 à 1908 à Bruxelles (Belgique).

Jeux 
 Dans les jeux de rôle et les jeux vidéo, lexpérience permet à la personne interprétant le rôle de développer ses capacités, de s'endurcir, et d'apprendre, comme un héros de fiction qui sortirait renforcé de ses épreuves.

Littérature 
 Experience est un essai de l'écrivain américain Ralph Waldo Emerson paru en 1844.
 Expériences est le  de la série de bande dessinée Le Chant des Stryges de Corbeyran et Guérineau sorti en 2000.
 Expérience est une nouvelle humoristique de science-fiction de Fredric Brown

Cinéma 
 Experience est un film réalisé par George Fitzmaurice en 1921 ;
 L'Expérience (Das Experiment) est un film allemand réalisé par Oliver Hirschbiegel sorti en 2001.

Musique

Groupe 

 Expérience est un groupe de rock français fondé par Michel Cloup ancien membre de Diabologum.

Album 
 Experience est un album posthume de Jimi Hendrix ;
 Experience est le premier album du groupe de musique électronique anglais The Prodigy.

Voir aussi

Bibliographie 
  .

Articles connexes 
 Méthode expérimentale, méthode de validation d'une hypothèse scientifique.